Најкориснији играч Евролиге () годишња је награда коју Евролига у кошарци додељује играчу који је приказао најбољу игру током читаве сезоне, изузев фајнал фора. Награда се у актуелном облику додељује од сезоне 2004/05, а добитник је заједнички за све три фазе такмичења (регуларну сезону, топ 16 и плеј-оф) и одређује се гласањем (у одабиру са 25% учествују гласови гледалаца прикупљени онлајн путем, док преосталих 75% чине гласови медија). У периоду од 2000. до 2004. године уручивале су се засебне награде за регуларну сезону и Топ 16 фазу, а њихови добитници су се одређивали стриктно статистички — помоћу формуле индекса корисности.

2000—2004

Добитници

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

2004—данас

Досадашњи добитници

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци